Весь (від ; звідки й , ) — давньоруське слово для позначення сільського поселення.
 Весь — прибалтійсько-фінське плем'я, імовірно предки вепсів.

Топонім

Ґміна Мала Весь (пол. Gmina Mała Wieś) — сільська ґміна у центральній Польщі.
 Ґміна Велька Весь (пол. Gmina Wielka Wieś) — сільська ґміна у південній Польщі.
 Ґміна Нова Весь-Лемборська (пол. Gmina Nowa Wieś Lęborska) — сільська ґміна у північній Польщі.
 Ґміна Ренська Весь (пол. Gmina Reńska Wieś) — сільська ґміна у південно-західній Польщі.
 Тушицька Нова Весь (словац. Tušická Nová Ves, угор. Tusaújfalu) — село в Словаччині в районі Михайлівці Кошицького краю.
 Націна Весь (словац. Nacina Ves) — село в Словаччині в районі Михайлівці Кошицького краю.
 Беллова Весь (словац. Bellova Ves) — село в окрузі Дунайська Стреда Трнавського краю Словаччини.
 Ґміна Нова-Весь-Велька (пол. Gmina Nowa Wieś Wielka) — сільська ґміна у північній Польщі.
 Списька Нова Весь (словац. Spišská Nová Ves, нім. Zipser Neudorf, угор. Igló), місто у східній Словаччині на річці Горнад .
 Нова Весь (Новосондецький повіт), Нова Весь (пол. Nowa Wieś) — лемківське село на Закерзонні, розташоване у Малопольському воєводстві, Новосондецькому повіті, гміні Лабова (в Польщі).
 Стара Весь (Підкарпатське воєводство) — село в Польщі, у гміні Березів Березівського повіту Підкарпатського воєводства.

Весь — село в Суздальському районі Владимирської області.
 Весь — село в Волховському районі Ленінградської області.
 Весь — село в Волховському районі Ленінградської області.

Дольна Весь — село, громада округу Ж'яр-над-Гроном, Банськобистрицький край.
 Єшкова Весь — село, громада округу Партизанське, Тренчинський край.
 Карлова Вес — міська частина, громада округу Братислава IV, Братиславський край.
 Костолна Весь — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Петрова Вес — село, громада округу Скаліца, Трнавський край.

Також 

 VES

Примітки